Besante, pero también encontrada en textos como bezante, puede referirse a:
 Besante, antigua moneda bizantina de oro o plata que los cruzados extendieron por Europa y que también tuvo curso entre los musulmanes.
 Besante, motivo decorativo del estilo románico que también se utilizó en el arte neoclásico. Consta de un disco plano que sobresale, esculpido normalmente en platabandas y arquivoltas. 
 Semibezantes, motivo decorativo compuesto por semicírculos.
 Besante, en heráldica, figura que representa la moneda bizantina.